Carrollton Township peut désigner les townships suivants, aux États-Unis :

 Carrollton Township, du comté de Boone dans l'Arkansas.
 Carrollton Township, du comté de Carroll dans l'Arkansas.
 Carrollton Township, du comté de Greene dans l'Illinois.
 , du comté de Carroll dans l'Indiana.
 , du comté de Saginaw dans le Michigan.
 Carrollton Township, du comté de Carroll dans le Missouri.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships